Twee gelijknamige zomerhits:
Vamos a la playa (Righeira), een lied van het Italiaanse muziekduo Righeira
Vamos a la playa (Miranda), een lied van de Franse Eurodance-groep Miranda